Никола́й Ля́хов:
 Ляхов, Николай Дмитриевич (1897—1962) — участник Первой мировой и Гражданской войн, первый дрессировщик собак-поводырей в Великобритании.
 Ляхов, Николай Захарович (род. 1947) — российский химик, директор Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (1998—2018), академик Российской академии наук (2011).